Miejscowości w USA:
 Fairgrove – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
Gminy w USA:
 Fairgrove (ang. Fairgrove Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola